(« le cerveau ») est un  genre éteint de dinosaures ankylosauriens herbivores ayant vécu en Mongolie vers la fin du Crétacé supérieur. C'est le deuxième plus gros ankylosaurien connu (le plus gros étant Ankylosaurus). Plusieurs spécimens et 2 crânes complets de Tarchia (dont l'un est montré sur la photo) ont permis de dire que c'était le deuxième plus gros ankylosaurien.

Étymologie 
Tarchia (avec Maïasaura, Leaellynasaura et Saichania) est l'un des rares dinosaures à porter un nom féminin. Son nom signifie le cerveau ou le doué en langue mongole. Il est en effet le plus intelligent des ankylosauriens connus. Les études des paléontologues ont montré que Tarchia avait un cerveau très développé et évolué. Quoique, ressemblant à Saichania et à Pinacosaurus (2 autres ankylosauriens avec lesquels il cohabitait) Tarchia avait des os du crâne plus larges et espacés et d'une plus grande taille. Il y a donc suffisamment de différence pour différencier Tarchia de Saichania et Pinacosaurus.

Description 
Quoique ressemblant à Saichania et à Pinacosaurus, Tarchia avait des os du crâne plus larges et espacés, sa taille était supérieure puisqu'il mesurait 8 mètres de long, 2,5 mètres de haut et pesait 3 tonnes. Il avait un bec large et arrondi très utile pour attraper la nourriture (feuilles et fougères) dont il se nourrissait. Comme tous les ankylosauriens, il avait une solide carapace et une massue capable de briser les os de ses adversaires (ses 2 seuls prédateurs étant le Tarbosaurus et le Velociraptor), capables de l’assommer ou même de le tuer. Des découvertes récentes montrant 12 petits Tarchia et des dents de Velociraptor) prouvent que, comme les crocodiles et les alligators d'aujourd'hui, les petits Tarchia étaient sans défense et n'avaient pas de carapace.

Deux espèces sont maintenant reconnue comme valides : Tarchia gigantea,Tarchia teresae. Une troisième espèce un temps reconnue, Tarchia Kielanae, et maintenant mise en synonymie avec T. gigantea.

Cladogramme Ankylosauridae

Voir aussi 
 la liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Ankylosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1977